Влади́мир Скорохо́дов:
 Скороходов, Владимир Николаевич (1951—2014) — советский и российский инженер-металлург, хозяйственный деятель.
 Скороходов, Владимир Павлович (род. 1939) — советский и белорусский кларнетист, преподаватель, общественный деятель.